

Вулиці 
 Вулиця Вернигори — вулиця у Львові.
 Вулиця Вернигори — вулиця у Таращі.

Провулки 
 Провулок Вернигори — провулок у Корсуні-Шевченківському.